

Общие сведения 
Чуденичи — деревня, расположена в 8-ми километрах от районного центра Логойск, в 24-х километрах от столицы Республики Беларусь г. Минска на севере Минской области. Через деревню проходит дорога республиканского значения с асфальтированным покрытием Р-40. Население деревни — белорусы и русские. Первое упоминание о деревне относится к XVI веку, тогда ещё под названием Дубровка.

Происхождение названия 
Существует народная легенда по поводу современного названия деревни. Когда-то возле деревни Дубровка протекала небольшая речушка с одноимённым названием, которая впадала в озеро Дуброво. Возле деревни стоял цыганский табор и цыгане подрабатывали в деревне — ковали лошадей, гадали и т. д. Случилось несчастье — ребёнок из цыганского табора утонул в местной речушке. Долго ходила цыганка по берегу речки, искала и звала своего сына. Она прокляла эту речушку. А на утро люди проснулись и увидели, что речка просто исчезла, пересохла. От этого чуда и произошло современное название деревни — Чуденичи.

Возможно от названия племени чудь.

Население 
На 1 декабря 2012 года в деревне насчитывается 180 жилых дворов с населением 511 человек. Из них трудоспособного населения — 323 человек, моложе 18 лет — 70 человек, лиц пенсионного возраста — 90 человек, детей до одного года — 28 человек. Деревня растёт и расширяется. В центре деревни расположен Чуденический детский сад. В последние годы идёт тенденция к увеличению детей дошкольного возраста.

Инфраструктура 
В деревне имеется фельдшерско-акушерский пункт, магазин, сельский клуб, библиотека, агроусадьба "Роял Холл". Деревня имеет хорошее транспортное сообщение с городами Минск и Логойск. Через деревню проходят маршрутный автобус № 451 «Минск-Логойск», маршрутные такси. В трёх километрах от деревни расположен республиканский горнолыжный центр «Силичи», в пяти километрах — горнолыжный комплекс «Логойск».

Населённые пункты Логойского района